Bryce Salvador est (né le  à Brandon, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée de 1994. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||64 ||1 ||4 ||5 ||29 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1993-1994 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||61 ||4 ||14 ||18 ||36 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 1994-1995|| Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||67 ||1 ||9 ||10 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||56 ||4 ||12 ||16 ||75 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 1996-1997 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||63 ||8 ||32 ||40 ||81 ||19 ||0 ||7 ||7 ||14 
|-
| 1997-1998|| IceCats de Worcester || LAH ||46 ||2 ||8 ||10 ||74 ||11 ||0 ||1 ||1 ||45 
|-
| 1998-1999|| IceCats de Worcester ||  LAH||69 ||5 ||13 ||18 ||129 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 1999-2000|| IceCats de Worcester || LAH||56 ||0 ||13 ||13 ||53 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2000-2001|| Blues de Saint-Louis ||  LNH||75 ||2 ||8 ||10 ||69 ||14 ||2 ||0 ||2 ||18 
|-
| 2001-2002|| Blues de Saint-Louis|| LNH||66 ||5 ||7 ||12 ||78 ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2002-2003|| Blues de Saint-Louis||  LNH||71 ||2 ||8 ||10 ||95 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2003-2004|| Blues de Saint-Louis|| LNH||69 ||3 ||5 ||8 ||47 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2003-2004|| IceCats de Worcester||  LAH||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| River Otters du Missouri || UHL ||7 ||0 ||0 ||0 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2005-2006|| Blues de Saint-Louis || LNH ||46 ||1 ||4 ||5 ||26 || -|| -||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Blues de Saint-Louis || LNH ||64 ||2 ||5 ||7 ||55 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Blues de Saint-Louis|| LNH ||56 ||1 ||10 ||11 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Devils du New Jersey || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||11 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
| 2008-2009|| Devils du New Jersey || LNH ||76 ||3 ||13 ||16 ||78 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2009-2010|| Devils du New Jersey || LNH ||79 ||4 ||10 ||14 ||57 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
| 2010-2011|| Devils du New Jersey || LNH ||colspan="5"|N'a pas joué (blessé) ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey || LNH ||82 ||0 ||9 ||9 ||66 ||24 ||4 ||10 ||14 || 26
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 39 ||0 || 2 || 2 || 22 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 40 || 1 || 3 || 4 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 15 || 0 || 2 || 2 || 20 || - || - || - || - || -

| 786 ||24 ||86 ||110 ||696 || 74 || 7 || 11 || 18 || 64

Notes et références 

Naissance en février 1976
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des River Otters du Missouri
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Brandon (Manitoba)